Миртовые () — подсемейство двудольных растений в составе семейства .

Классификация 
Подсемейство разделено на 15 триб и включает в себя 131 род:
 Backhousieae — 2 рода
 
 
 Chamelaucieae — 24 рода

 Eucalypteae — 7 родов

 Kanieae — 8 родов

 Leptospermeae — 9 родов

 Lindsayomyrteae — 1 род
 
 Lophostemoneae — 4 рода

 Melaleuceae — 10 родов

 Metrosidereae — 3 рода
 
 
 
 Myrteae — 53 рода

 Osbornieae — 1 род
 
 Syncarpieae — 1 род
 
 Syzygieae — 3 рода
 
 
 
 Tristanieae — 3 рода
 
 
 
 Xanthostemoneae — 3 рода

Примечания